zdrobnienie od imienia Bolesław
 Bolek i Lolek – filmy animowane
 Juliusz Bolek
 Juliusz Erazm Bolek
 Zdzisław Jerzy Bolek
 pseudonim konspiracyjny Jerzego Szypowskiego, żołnierza Armii Krajowej
 Elwro 441 Bolek – polski kalkulator
 Bolek – pseudonim wielu tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa PRL

Zobacz też 
 Bolko